Medhufinolhu est un nom propre qui peut désigner :
 Medhufinolhu, une île de la subdivision d'Alif Dhaal aux Maldives ;
 Medhufinolhu, une île de la subdivision de Baa aux Maldives ;
 Medhufinolhu, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Medhufinolhu, une île de la subdivision de Laamu aux Maldives ;
 Medhufinolhu, une île de la subdivision de Meemu aux Maldives.